Star Wars, épisode III : La Revanche des Sith est un film de George Lucas sorti en 2005. Cette œuvre a été adaptée dans d'autres médias :
 Star Wars, épisode III : La Revanche des Sith, la novélisation du film écrite par Matthew Stover ;
 Star Wars, épisode III : La Revanche des Sith est le nom de la bande originale du film ;
 Star Wars, épisode III : La Revanche des Sith est le nom de l'adaptation vidéoludique du film.